Прва Београдска лига у сезони 1967/68. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижи друга Београдска лига.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1967/1968. следећи клубови су променили ранг такмичења:
 Слобода из Београда као првопласирани тим Прве Београдске лиге прешла је у Српску лигу.
 Чукарички и Хајдук као други односно трећи Прве Београдске лиге прешли су у Српску лигу.
 Дорћол из Београда и Бежанија из Бежаније као најлошије пласирани тимови прве Београдске лиге такмичење настављају у другој Београдскпј лиги. 
 Железничар из Београда и Београд из Београда као првопласирани тимови друге Београдске лиге пласирали су се за сезону 1968/69. у прву Београдску лигу.

Клубови  и Локација

Резултати по колима

Листа стрелаца 
	
Најбољем стрелцу прве Београдске лиге за сезону 1967/68. годину редакција "СПОРТ" додељује златан часовник "DARWIL".

Први освајач ове вредне награде је Воја Костић, голгетер Радничког из Обреновца са 18 постигнутих голова.

Резултати и статистика 

Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  
|- 
!1|| style="text-align: left" | Рад 
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:4 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2  ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1
|- !  style="background: #f9f9f9;"
!2|| style="text-align: left" | Чукарички 
| style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0|| style="background: #C0FFC0;"|2:0  ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|8:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2
|- 
!3|| style="text-align: left" | Слобода 
|style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #C0FFC0;"|5:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!4|| style="text-align: left" | Полет 
|style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:4 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1
|-
!5|| style="text-align: left" | БАСК 
|style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!6|| style="text-align: left" | Хајдук 
|style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|5:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:1
|-
!7|| style="text-align: left" | Раднички (О) 
|style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:3 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;"|1:2  ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|6:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!8|| style="text-align: left" | Бежанија
|style="background: #FFE4E1;"|0:2  ||style="background: #FFE4E1;"|1:2  ||style="background: #FFE4E1;"|2:4  ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #FFE4E1;"|0:1  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|1:0  ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|8:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2
|-
!9|| style="text-align: left" | Палилулац 
|style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!10|| style="text-align: left" | Телеоптик 
|style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:5 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1  ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|5:3||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #FFFACD;"|3:3||style="background: #FFFACD;"|1:1
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!11|| style="text-align: left" | Дорћол 
|style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2  ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!12|| style="text-align: left" | 21. Мај 
|style="background: #C0FFC0;"|6:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFFACD;"|3:3  ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!13|| style="text-align: left" | ПКБ
|style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1 
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!14|| style="text-align: left" |  Железник
|style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX 
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Табела  

{|
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|
{| align=left class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1 auto; "
|-
!Првак Прве Београдске лиге у фудбалу 1967/68.
|- bgcolor=#FFFFFF 
| 'Слобода
|}
|width"50"| 
|valign="top"|

|}Првопласирани тимови друге Београдске лигепласирали су се за сезону 1968/69. годину''

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1967.
Фудбал у 1968.